«Бак Роджерс в XXV веке» — фантастический телесериал в жанре «космическая опера». Экранизация одноимённого комикса Филипа Ноулана, ремейк  1939 года. Продюсером стал Глен Ларсон, создатель сериалов «Звёздный крейсер „Галактика“» и «Рыцарь дорог». Было снято два сезона сериала.

Сериал и его пилотный фильм стали одним из первых случаев использования компьютерной графики в спецэффектах.

Сюжет 
Бак Роджерс — пилот ВВС США из XX века — попадает в аварию во время полёта на космическом челноке. Его тело оказывается замороженным на пятьсот лет. В 2491 году люди будущего обнаруживают челнок Роджерса и возвращают пилота к жизни.

Герой узнаёт, что Земля претерпела мировую войну и до сих пор с трудом борется за выживание. Он вступает в ряды Обороны Земли и начинает бороться с её многочисленными врагами в привычной роли пилота истребителя. Ему в этом помогают штурман Уилма Диринг, объект симпатии Бака, и комический персонаж робот Твики.

Основными противниками Бака и его команды являются космические орды генерала Кейна и принцессы Ардалы.

В ролях 
 Бак Роджерс — Жиль Джерард
 Уилма Диринг — Эрин Грэй
 Твики — Феликс Силла, Мел Бланк (голос)
 Принцесса Ардала — Памела Хенсли
 Доктор Хьюр (первый сезон) — Тим О’Коннор
 Доктор Теополис — Эрик Сервер
 Текст от автора — Уильям Конрад

См. также 
 Флэш Гордон
 Дак Доджерс в 24½ веке

Ссылки 
 Buck-Rogers.com
 BuckRogers.org — The Earth Defense Directorate
 Интервью с Эрин Грей
  (фильм 1979 года)
 
  (телесериал)
  (телесериал)

Телесериалы США, запущенные в 1979 году
Научно-фантастические телесериалы США
Экранизации комиксов США
Телесериалы Universal Studios
Программы телеканала NBC
Телесериалы США 1970-х годов
Телесериалы о космических путешествиях
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 1981 году